Příjmení Adamski nosí více významných osobností:

 Filip Adamski (* 1983) – německý veslař polského původu
 Herbert Adamski (1910–1941) – německý veslař
 Jerzy Adamski (1937–2002) – polský amatérský boxer
 Philippe Adamski (* 1982) – francouzský reprezentant v orientačním běhu